Francisco Navarro kan syfta på bland andra:

 Francisco Navarro Ledesma (1869-1905), spansk författare
 Francisco Navarro Villoslada (1818-1895), spansk författare.